Isna – rzeka w Portugalii
 Isna – miejscowość w Portugalii, w gminie Oleiros
 Esna – miasto i stanowisko archeologiczne w Egipcie